Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

131e régiment d'infanterie
131e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires